Centropogon steht für:

 Centropogon (Fisch), Fischgattung aus der Familie der Stirnflosser
 Centropogon (Pflanze), Pflanzengattung aus der Familie der Glockenblumengewächse